Landraad (Nederlands-Indië), een rechtsprekend orgaan in Nederlands-Indië
Landraad (Zwitserland), de volksvertegenwoordiging in sommige kantons van Zwitserland
Landraad (Duitsland), de bestuurder van een Landkreis in Duitsland
Landraad (Nederlanden), twee bestuurscolleges (beoosten en bewesten Maze) die samen de Raad van State vormden